Lac Écarté (Laurentides)
 Lac Écarté (Saguenay–Lac-Saint-Jean)
 Lac Écarté (Shawinigan)